Кёроглы (, ) — многозначный термин. Название означает в переводе с азербайджанского «сын слепого» (Kor — слепой, oğlu — сын), что указывает на Ровшана из эпоса Кероглы.

Топоним 
 Кёроглу — горы в Турции.
 Гёроглы — этрап (район) Туркмении.

В культуре 
 Кёроглы — является одним из древних литературных произведений и эпическим памятником тюркских народов.
 Кёроглы — опера Узеира Гаджибекова на либретто композитора Г. Исмайлова, стихи Мамед Саида Ордубади. 
 Кёроглы — азербайджанский советский фильм 1960 года.
  — турецкий фильм 1968 года.

См. также 
 Киорогло